wizjoner – człowiek miewający wizje; zob. też: prorok, wieszcz, jasnowidz
 Wizjoner – album muzyczny rapera Pona